Compain je priimek več oseb:
 Louis Compain, francoski igralec in pevec
 Pierre-Philippe-Marie-Adrien Compain, francoski general